Amerikai Egyesült Államok
 Umpqua, folyó Oregon államban
 Umpqua, önkormányzat nélküli település Oregon államban
 Umpqua megye, egykori oregoni megye